Bockhorst (Duitsland), gemeente in Noord-Duitsland
Bockhorst (Leiden), een woonbuurt in Leiden
De Bockhorst, een buitenplaats bij Spankeren, Gelderland
Anthonie van Bockhorst (1862), een novelle van Barend ter Haar (predikant)
Helene Bockhorst, Duits cabaretière en schrijfster

Zie ook
 Bokhorst (doorverwijspagina)